Угерске-Градиште:

 Угерске-Градиште — город в Чехии в Злинском крае.
 Угерске-Градиште — один из 4 районов Злинского края Чехии.